Элизабет ле Ботелер (; 1345 — июнь 1411) — английская аристократка, 4-я баронесса Ботелер из Уэма в своём праве (suo jure) с 1369 года.

Биография 
Элизабет Ботелер принадлежала к английскому рыцарскому роду, представители которого владели землями в Шропшире с центром в Уэме и в Уорикшире с центром в Освестри. Она была дочерью Уильяма Ботелера, 3-го барона Ботелера, и его жены Элизабет Холланд и родилась в 1345 году. Братьев у Элизабет не было, так что после смерти отца в 1369 году она унаследовала семейные владения и стала баронессой Ботелер в своём праве (suo jure). Элизабет трижды выходила замуж: за Роберта Феррерса (1369), за сэра Джона Сэя (1382) и за сэра Томаса Молингтона (до 1403). Её первого мужа вызывали в парламент, так что он считается 1-м бароном Феррерс из Уэма jure uxoris. В первом браке Элизабет родила сына Роберта.

Баронесса умерла в июне 1411 года. Согласно завещанию, датированному 6 июня 1410 года, её похоронили в Братстве Святого Креста в Лондоне. Элизабет пережила сына, последний оставил только двух дочерей, между которыми и были разделены владения Ботелеров. Баронский титул перешёл в состояние ожидания.

Предки 

</center>

Примечания

Литература 
 

Бароны Ботелер
Бароны Англии XIV века
Бароны Англии XV века
Баронессы Англии в своём праве
Ботелеры
Феррерсы